

Prezimena 
 Agirre ili Aguirre (prezime), baskijsko prezime

Zemljopis 

 Aguirre (rijeka), u Venezueli
 Aguirre (selo), selo u saveznoj državi Carabobo, Venezuela
 Aguirre, Salinas, Portoriko, barrio u općini Salinas, Portoriko
 Aguirre (departman), pokrajina Santiago del Estero, Argentina